Игнатенко Сергей Николаевич (род. 03.11.1955) — советский и российский живописец, заслуженный художник Республики Башкортостан (2004), заслуженный художник Российской Федерации (2022)

Биография 
Игнатенко Сергей Николаевич родился 3 ноября 1955 года в г. Уфе. В 1982 году окончил художественное отделение Уфимского государственного института искусств.

Живописец. Заслуженный художник Республики Башкортостан (2004). Государственный стипендиат МК РФ (2006).

Живёт и работает в г. Уфе.

Член союза художников СССР (РФ) с 1991 года. Член творческой группы «Март» (1989—1993).

Жена, Игнатенко Светлана Владиславовна (р. 1956), — зам. директора Башкирского Государственного художественного музея им.
М. В. Нестерова, член СХ России, заслуженный деятель искусств РБ. Член редколлегии журнала «Бельские просторы».

Сергей Николаевич Игнатенко — яркий представитель концептуального направления изобразительного искусства Башкортостана.

Произведения художника хранятся в Башкирском Государственном художественном музее им. М. В. Нестерова (Уфа), МРСИ (Джерси-Сити, США), Галерее Аллы Булянской (Москва, ЦДХ), ГИ «Academia» (Уфа, УГАЭС), Галерее «Сангат», (Уфа), Галерее «Мирас» (Уфа), Нефтекамская КГ «Мирас» (г. Нефтекамск, РБ), КГ «Янгантау» (Салаватский р-н РБ, курорт «Янгантау»).

Работы 
«Охотники» (1987), «Инвалид (Тир)», (1988), «Марионетки» (1988), «Собачья площадка» (1989), «Друзья» (1990),
«Пир» (1990), «Человек в коконе» (1996), («Ужин», 1993; «Поцелуй Иуды», (1994) и мучительные размышления Иисуса в ночь перед распятием («Гефсиманская ночь», 1994; «Гефсиманская ночь — II», 1998) «Ангел», 1992), и ангела-«пророка»
(«Голубой ангел», 1993) до парящих и созерцающих ангелов-«людей» («Ангелы в березовом лесу», 1999) и растворяющегося в бездонном космическом пространстве ангела-души («Душа отлетела», 1999), «Натюрморт с красным» (1997), «Натюрморт
с розовым» (1998), «Натюрморт с белым» (2000), «Красное и чёрное» (2001), «Красный натюрморт» (2001), «Розовый натюрморт» (2001), «Белое, чёрное, серое» (2002), «Красное, белое, чёрное» (2003), «Деревенская церковь» (2007). «Портрет
девушки в шляпе» (1994), «Портрет N в шляпе» (1995), «Портрет неизвестного в чёрном» (1996), «Стоящая женщина»
(1997), «Флора» (1998), «Юноша с книгой» (2007), «Фрагмент» (2000, 2001, 2003, 2004) и «Калмычка» (2002). «Портрет Фило-
нова», (1988).

Игнатенко — автор натюрмортов с бутылками (ассоциация с хрупкостью окружающего мира), получившими широкую известность.

Выставки 
С 1977 года Игнатенко участвует в республиканских, декадных, зональных, региональных, всероссийских, всесоюзных,
международных и зарубежных выставках.

Литература 
 Справочник «Художники Советской Башкирии». Автор-составитель Э. П. Фенина, Башкирское книжное издательство, Уфа-1979
 БСЭ, т. 3, раздел «Башкирская АССР». Изд. «Советская энциклопедия», Москва, 1970.
 Г. С. Кушнеровская: Изобразительное искусство Башкирской АССР. Изд. «Советский художник», Москва, 1974.
 Башкирская энциклопедия. т. 4, Уфа, 2006.

Примечания

Ссылки 
 Океан времени Сергея Игнатенко. Основы навигации. Современные художники Башкирии.
 Игнатенко Сергей Николаевич (Уфа) Сайт союза художников Республики Башкортостан.
 Игнатенко Сергей Николаевич https://web.archive.org/web/20180420011252/http://artru.info/
 Картины художника Игнатенко Сергея Николаевича

Художники Башкортостана
Художники СССР
Художники России XX века
Художники Уфы